Albin Kitzinger (Schweinfurt, 1 de fevereiro de 1912 - 6 de agosto de 1970) é um antigo futebolista da Alemanha.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do 1. FC Schweinfurt 05
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1938